KSSA ist die Abkürzung für:
 Katholische Schule St. Alfons, Berlin
 Konferenz der Studierendenschaften Sachsen-Anhalt als gesetzliche Landesstudierendenvertretung von Sachsen-Anhalt

KSSA